Ein TrustCenter soll eine vertrauenswürdige dritte Instanz (Trusted Third Party) darstellen, welche in elektronischen Kommunikationsprozessen die jeweilige Identität des Kommunikationspartners bescheinigt. Beispielsweise übernehmen Zertifizierungsdiensteanbieter (Certification Authority) in der elektronischen Kommunikation im Zusammenhang mit elektronischen Signaturen die Rolle eines TrustCenters, welches Zertifikate ausstellt, anhand derer die Identität des Kommunikationspartners bescheinigt werden soll.

Einzelnachweise 

Kryptologie
Elektronische Signatur